Pampan ou l'une de ses graphies peut désigner :

Toponymes

Pampán : village de la  région d'Ancash.

Pampán : l'une des 20 municipalités de l'État de Trujillo ;
 Pampán : chef-lieu de la municipalité de Pampán dans l'État de Trujillo ;
 Pampán : l'une des 4 paroisses civiles de la municipalité de Pampán dans l'État de Trujillo ;

Homonymie de toponyme